Ilomba – circoscrizione della Tanzania
 Ilomba – serpente acquatico presente nella mitologia Lozi
 Ilomba – cratere presente sulla superficie di Tritone